Polyidos () steht für:

Männergestalten der griechischen Mythologie:
Polyidos (Seher), Sohn des Koiranos, berühmter korinthischer Seher
Polyidos (Sohn des Eurydamas), Troer, von Diomedes getötet
Polyidos (Heros), einer der sieben Landesheroen von Plataiai

Historische antike Persönlichkeiten:
Polyidos (Ingenieur), Thessaler, konstruierte für den makedonischen König Philipp II. Kriegsmaschinen
Polyidos (Dichter), aus Selymbria, griechischer Dithyrambendichter